Joanot Martorell (Gandia, c. 1413 - València, 1468), escriptor medieval valencià
 Joan Martorell Adrover (Porreres, 1976), músic mallorquí
 Joan Martorell i Montells (Barcelona, 1833-1906), arquitecte català